Carcar, municipalità delle Filippine nella Provincia di Cebu
Cárcar, comune della Spagna nella comunità autonoma della Navarra